Avidi Nigrí, governador romà
 Gai Avidi Nigrí, fill d'Avidi Nigrí
 Gai Petroni Ponci Nigrí, cònsol l'any 37